Репинцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Репинцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

Украина 
 Репинцы — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Репинцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Репинцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.